Пакино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Сиракуза. Название сложилось от соединения двух латинских слов: Бахус — римский бог виноделия, и ино — сорт дешевого итальянского вина. Первоначально город назывался Бахино, которое в конце концов трансформировалось в Пакино, когда на Сицилии был принят итальянский язык в качестве основного.

Население составляет 21 508 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 421 чел./км². Занимает площадь 50,47 км². Почтовый индекс — 96018. Телефонный код — 0931.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица, 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Экономика 

Пакино — по существу город, главной экономической составляющей которого — является сельское хозяйство. Первоначально здесь культивировался хлопок, но начиная с 19 века широкое распространение получила винодельческая культура. Пакино постепенно увеличивало экспорт вина на рынок северной Италии и Франции. В 1970 году виноделие в этой коммуне подверглось системному кризису, в результате которого множество производителей виноградной лозы перешли на выращивание овощей и фруктов, которые сегодня составляют большинство продукции. Этот рынок производит большой товарооборот, и даёт работы более чем 4 000 жителей из окрестностей.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта